87-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 87-й меридиан восточной долготы
 87-й меридиан западной долготы

См. также 
 87-я параллель северной широты
 87-я параллель южной широты